Федеральный директор по информационным технологиям США () — должностное лицо администрации президента США, которое руководит Управлением электронного правительства (которое, в свою очередь является подразделением Управления менеджмента и бюджета). Назначение на должность федерального директора по информационным технологиям осуществляет президент США, эта процедура не требует подтверждения сената. Должность федерального директора по информационным технологиям была введена Законом об электронном правительстве 2002 года.

До 2009 эта должность носила название «Администратор электронного правительства и информационных технологий» () при Управлении менеджмента и бюджета, первым человеком, занявшим должность федерального директора по информационным технологиям, был .

Список директоров по информационным технологиям 
  (2009 — 1 августа 2011);
  (1 августа 2011 — сентябрь 2014);
 Лиза Шлоссер (и. о., сентябрь 2014 — февраль 2015);
 Тони Скотт (февраль 2015—2017);
 в 2017 году исполняющим обязанности Федерального директора по информационным технологиям назначена Марджи Грейвз, ранее занимавшая должность заместителя Директора по информационным технологиям министерства внутренней безопасности США.

Примечания 

Государственное устройство США
Электронное правительство